Toto je seznam jezer v balkánském státě Severní Makedonie.

Kozjacké jezero 
Dojranské jezero 
Ohridské jezero  
Prespanské jezero 
Berovské jezero  
Debarské jezero  
Mavrovské jezero  
jezero a kaňon Matka

Externí odkazy 
Lakes in Macedonia : Macedonia-Timeless.com